Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Adams e John-Laffnie de Jager erano i detentori del titolo, ma de Jager ha deciso di non partecipare quest'anno.
Solo Adams ha partecipato facendo coppia con Marius Barnard, ma ha perso nel 1º turno contro Dominik Hrbatý e David Prinosil.

Jonas Björkman e Roger Federer hanno battuto in finale 6–3, 6–0,  Petr Pála e Pavel Vízner.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov /  Maks Mirny (primo turno)
  Jiří Novák /  David Rikl (quarti)

  Joshua Eagle /  Sandon Stolle (primo turno)
  Dominik Hrbatý /  David Prinosil (quarti, ritiro per infortunio a Prinosil)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2001
ATP Tour 2001